Рамсленд, Рамсланд ()
 Рамсленд, Кэтрин (род. 1953) — американский судебный психолог и писатель.
 Рамсланд, Мортен (род. 1971) — датский писатель.